Albino Zenatti – filologo e insegnante italiano
 Julie Zenatti – cantante francese
 Valérie Zenatti – scrittrice e traduttrice francese